Stansell est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
John Lawrence Stansell (1875-1956), homme politique canadien en Ontario
, otage américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme